Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Rondônia (CTPM/RO) é uma escola pública, considerada uma das melhores instituições de ensino do referido estado, tendo se destacado no ENEM e no IDEB de 2012.  Foi criado através do Decreto nº 4.878, de 27 de novembro de 1990, visando atender, prioritariamente, os dependentes de policiais e bombeiros militares, tendo vagas destinadas também aos dependentes de civis . A escola tem mais de 1.500 estudantes divididos em dois turnos (matutino e vespertino). Com intuito de evitar furtos e bullying contra os alunos, recentemente a escola instalou 50 câmeras em seu interior. <ref>Larissa Matarésio.Mas mesmo assim em 2013,uma aluna sofreu traumas com os professores,monitores e até o diretor.

Escolas militares do Brasil